Хедвига Софија Аугуста од Шведске (26. јун 1681. - 22. децембар 1708), војвоткиња од Холштајн-Готорпа, била је најстарије дете шведског краља Карла XI и Улрике Елеоноре од Данске. Била је наследница претпостављеног шведског престола све до своје смрти и регента војводства Холштајн-Готорп за њеног малољетног сина од 1702. до 1708. године. Неки извори је називају Софијом.

Младост 
Хедвиг Софија је већину свог одгоја провела у Карлберг палати. Након смрти мајке 1693. године, она и њена браћа и сестре били су смјештени под старатељство своје баке Хедвиг Елеоноре из Холстеин-Готторп. Њен лични чувар је била Јулиана Сцхиерберг, која је требало да буде њена доживотна и утјецајна особа. Хедвиг Софија је била и наставила да буде омиљена од њене баке. Због утицаја њене баке, дошла је да сакрије анти-данске погледе. Описана је као лијепа, страствена, али достојанствена и као добар ученик, посебно у сликарству. Такође је примијећено да је весела у иначе строгом шведском суду, и примијећено је да је њен отац трошио више новца на њу него што је обично био вољан радити на другим стварима.

Између 1697. и 1699. године, постојала је данска политика да се створи савез са Шведском путем двоструког венчања између Карла XII од Шведске и принцезе Софије Хедвиг од Данске и принца Карла од Данске и Хедвига Софије од Шведске (након брака Хедвиг Софије у 1698, заменила га је Улрика Елеонора из Шведске. Познато је да је Јенс Јуел (дипломата) ангажовао Беату Елисабет вон Конигсмарк да пронађе понуде брака. Међутим, ниједан од бракова није остварен.

Титула војвоткиње 
Дана 12. маја 1698. у Карлбергу се удала за свог рођака, Фредерика IV, војводе од Холштајн-Готорпа. Њен брак је био организован као део традиционалне шведске политике савеза са Холштајн-Готорпом против Данске; од њеног брата се раније очекивало да се уда за Фредерикову сестру, али је одбио. Брак, који је донесен током њеног детињства, одвијао се против њеног пристанка и није био срећан. Није јој се допао развратни живот Фредерика IV, по коме је био познат и још пре брака.

Посетила је Холстеин-Готторп 1698. и остала тамо око годину дана. За време боравка Хедвига Софије у Готорпу, Фредерик је редовно долазио у Хамбург и одвео неке од њих у Готорп. Њена госпођа од одела, Беата Магдалена Витенберг, уплетена је у физичку расправу са мушким дворјанином који је глумио сводника Фредерика, аргумент који је завршио тако што је Витенберг изгубио перику и захтевано је од Хедвиге Софије да се врати у Шведску.

Године 1699. вратила се у Шведску, гдје је била друга по реду на шведском трону и вјероватном насљеднику. Живјела је углавном у Карлбергу. Хедвиг Софија била је жељан учесник у честим забавама које су доминирале судом њеног брата неколико година пре Великог северног рата, и она је већину свог живота провела у шведском суду. Њен брак је био почетна точка дугог низа свечаности које су трајале до њеног одласка, а по повратку је покренута још једна серија свечаности која је трајала до избијања рата.

За Хедвиг Софију се сматрало да има политички утицај на свог брата монарха: 1. октобра 1702. године гроф Магнус Стенбоцк дао је својој супрузи грофици Еви Оксенстирни задатак да искористи свој утицај у парламенту да контактира Хедвиг Софију и затражи од ње да заврши рат Карла XII и тражи мир.

Смрт 
Умрла је од великих богиња 1708. године, које је добила од његе свог сина кроз болест. Однос између ње и њеног брата, краља Карла, био је веома дубок. У јулу 1709. године, њен брат, који је недавно постао избеглица његове војне катастрофе у Полтави и далеко од Бендера (данас у Молдавији), коначно је примио вест о смрти Хедвига Софије у Стокхолму претходног децембра. Карл је у почетку одбијао да поверује у то, и то је био једини пут кад је знао да је плакао. То је био "догађај за који сам вјеровао да никада неће бити тако несретан да преживи" и патио је од "те туге која ме никада не може напустити све док се они који су се растали не састану поново". Правилна сахрана Хедвига Софије и укопавање у цркви Ридархолма није се догодило до 1718, након смрти Карла. Она је била привремено заробљена 1708. године, али је њена стална сахрана била одложена чекајући на наредбе свог брата како ће се спроводити. Међутим, 1716. године сахрањена је заједно са својом баком, а да га он не пита, јер су били забринути да ће инсистирати на сахрани какву земља више не може себи приуштити.

Породично стабло 

Рођени 1681.
Умрли 1708.
Династија Пфалц-Цвајбрикен